Amerikai Egyesült Államok
Vada (Georgia)
Vada (Missouri)